Кантальпино ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда.  Занимает площадь 78,47 км². Население — 1025 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Página oficial de municipio de Cantalpino 
 Foro no oficial del pueblo

Муниципалитеты Саламанки